Riesz peut désigner :

Patronymes 
 Frigyes Riesz (1880-1956), mathématicien hongrois.
 son frère, Marcel Riesz (1886-1969), mathématicien hongrois.
 On leur doit divers théorèmes, séparément ou conjointement (listés dans Théorème de Riesz) et divers outils mathématiques : Moyenne de Riesz, Suite de Riesz.

  (1880-1970), éditrice et traductrice autrichienne
  (né en 1941), linguiste allemand.
  (1791–1856), général néerlandais

Divers 
 Riesz, nom d'une guerrière amazone et princesse de Rolante — un des six personnages jouables dans le jeu vidéo Seiken densetsu 3
 Mademoiselle Reisz, un personnage du roman de Kate Chopin L'Éveil ()

Voir aussi